Comitatul Pawnee sau Pawnee County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Pawnee County, Kansas 
 Pawnee County, Nebraska 
 Pawnee County, Oklahoma